Flocken steht für:
 einen umgangssprachlichen Ausdruck für Geld
 den Niederschlag im Winter, siehe Schnee#Schneeflocken
 Maschinenfabrik A. Flocken (1880–1930), ehemaliger deutscher Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, Elektromotoren und Elektrofahrzeugen
 Flocken Elektrowagen, historischer Elektrowagen der Maschinenfabrik A. Flocken, der als erstes Elektroauto Deutschlands gilt

Getreideprodukte:
 Haferflocken
 Frühstücksflocken

Personen:
 Andreas Flocken (1845–1913), Erfinder des ersten deutschen Elektroautos
 Conradus Flocken (1622–1694), Pastor in Nörvenich
 Erika Flocken (1912–1965), Ärztin bei der Organisation Todt
 Jan von Flocken (* 1954), deutscher Historiker und Journalist
 Ludwig Flocken (* 1961), deutscher Arzt und Politiker (AfD)
 Torsten Flocken (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Flocke
 Flokken

ru:Хлопья (значения)